

Codici 
 HFE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Luogang, Hefei, Cina
 HFE – Idrofluoroeteri: Molecole parzialmente fluorurate appartenenti alla classe degli eteri

Biologia
HFE – gene che codifica per la proteina dell'emocromatosi umana

Altro
  – in elettronica, sta per guadagno di corrente di cortocircuito ad emettitore comune per un transistor a giunzione bipolare. Vedi Modello ibrido del transistor.
  – in elettronica, sta per guadagno di corrente in continua nel modello per piccoli segnali di un transistor a giunzione bipolare.
 HFE in crittologia, sta per un Sistema di Crittografia asimmetrica